Porter Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Porter Airport (Illinois)
 Porter Airport (Minnesota)
 Porter Airport (Ohio)